Brunnwald heißen folgende geographische Objekte:

 Brunnwald (Gemeinde Vorderweißenbach), Ortschaft von Vorderweißenbach im Mühlviertel, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Brunnwald (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Brunnwald (Gemeinde Faistenau), Rotte in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Brunnwald (Gemeinde Nassereith), Ortschaft von Nassereith, Bezirk Imst, Tirol
Bauwerke:
 Schloss Brunnwald, Schloss in Bad Leonfelden, Mühlviertel, Oberösterreich
sowie:
 Brunnwald (Böhmerwald), Waldgebiet zwischen Vorderweißenbach und Bad Leonfelden in Oberösterreich